Libertalia est le nom d'une colonie fondée par des pirates sur l'île de Madagascar ;
 Libertalia est le titre du troisième tome de la série de bande dessinée Sang et encre ;
 Libertalia est une maison d’édition francilienne ;
Libertalia est un jeu de société de Paolo Mori, édité par Marabunta.